Аммирато () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1833—1883) — итальянский художник.
 Аммирато, Сципион (1531—1601) — итальянский историк.
  (? — 1438) — итальянский священник.